Padrón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Padrón (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Padrón (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar